Melanchthonhuis (Bretten)
Melanchthonhuis (Pforzheim)
Melanchthonhuis (Wittenberg)